Barratt ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Barratt (* 2007), britischer Kinderdarsteller
 Brian Gerald Barratt-Boyes (1924–2006), neuseeländischer Herzchirurg
 Bronte Barratt (* 1989), australische Schwimmerin
 Julian Barratt (* 1968), britischer Komödiant, Musiker und Schauspieler
 Mary Barratt Due (1888–1969), norwegische Pianistin und Musikpädagogin

 Issie Barratt (* 1964), britische Jazzmusikerin
 Stephan Barratt-Due (Stephan Henrik Barratt-Due jr.) (* 1956), norwegischer Geiger und Musikpädagoge
 Stephan Henrik Barratt-Due (Stephan Henrik Barratt-Due sr.) (1919–1985), norwegischer Geiger und Musikpädagoge

im NRHP gelistete Objekte:
 Barratt Hall, in Frederica, Delaware, ID-Nr. 73000492
 Barratt House, in Greenwood, South Carolina, ID-Nr. 85002382
 Barratt's Chapel, in Frederica, Delaware, ID-Nr. 72000281

Weiteres:
Barratt Island

Siehe auch:
 Barratt Due
 Barrett
 Barrat
 Barratt Developments